Острів Зелений (Корсунь-Шевченківський) — острів на річці Росі в межах міста Корсунь-Шевченківського
 Острів Зелений (Дніпро) — Острів на Дніпрі. Знаходиться у межах Центрального району міста Дніпра

Див. також 

 Зелений Острів